Нижнеудинск — город в России, административный центр Нижнеудинского района Иркутской области.
 Нижнеудинск — региональный аэропорт, расположен на юго-востоке города Нижнеудинск в Иркутской области.